Hard Candy kan avse:

Hard Candy (album av Counting Crows) – ett album av musikgruppen Counting Crows
Hard Candy (album av Madonna) – ett album av musikartisten Madonnas
Hard Candy (film) – en kanadensisk film med skådespelarna Ellen Philpotts-Page och Patrick Wilson